«На гра́ни» — название (в русскоязычном прокате) нескольких фильмов:
 На грани (1997 год; ) — американский приключенческий кинофильм-драма, триллер.
 На грани (2012 год; ) — американский остросюжетный фильм.